«Last Night» puede referirse a:

Cine  
 Last Night (1998), película de Don McKellar.
 Last Night (2010), película de Massy Tadjedin.

Música 
 Last Night (2008), álbum de Moby.
 Last Night (1957), canción de Buddy Holly.
 Last Night (2002), canción de Justin Timberlake.
 Last Night (2023), canción de Morgan Wallen.